Bożacin ist der Name zweier polnischer Dörfer:
 Bożacin (Krotoszyn) (Bozacin) in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Krotoszyn
 Bożacin (Rogowo) in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Gemeinde Rogowo